Nagano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kikujiro Nagano
 Taizou Nagano